Sabeti ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mehdi Sabeti (* 1975), iranischer Fußballspieler 
 Pardis C. Sabeti (* 1975), iranisch-amerikanische Bioinformatikerin und medizinische Genetikerin
 Parviz Sabeti (* 1936), iranischer Nachrichtendienstler

und von geografischen Objekte
 Río Sabeti, Fluss in Peru